Миролюбовка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Миролюбовка — село в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Миролюбовка — село в Узункольском районе Костанайской области.

Россия 
 Миролюбовка — деревня в Задонском районе Липецкой области.
 Миролюбовка — деревня в Москаленском районе Омской области.
 Миролюбовка — село в Новосергиевском районе Оренбургской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Миролюбовка — село в Красногвардейском районе.

Украина 
 Миролюбовка — село в Песчанском районе Винницкой области.
 Миролюбовка — посёлок, Новомосковский район, Днепропетровская область
 Миролюбовка — село в Пятихатском районе Днепропетровской области.
 Миролюбовка — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.
 Миролюбовка — село в Томаковском районе Днепропетровской области.
 Миролюбовка — село в Широковском районе Днепропетровской области.
 Миролюбовка — село в Покровском районе Донецкой области.
 Миролюбовка — село в Житомирском районе Житомирской области.
 Миролюбовка — село в Попельнянском районе Житомирской области.
 Миролюбовка — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Миролюбовка (до 2016 года — Кировка) — село в Маловисковском районе Кировоградской области.
 Миролюбовка (до 2016 года — Жовтневое) — село в Новомиргородском районе Кировоградской области.
 Миролюбовка — село в Братском районе Николаевской области.
 Миролюбовка — село в Новобугском районе Николаевской области.
 Миролюбовка — село в Тернопольском районе Тернопольской области.
 Миролюбовка — село в Близнюковском районе Харьковской области.
 Миролюбовка — село в Богодуховском районе Харьковской области.
 Миролюбовка — село в Лозовском районе Харьковской области.
 Миролюбовка (до 2016 года — Комсомольское) — посёлок в Лозовском районе Харьковской области.
Миролюбовка (до 2016 года — Радянское) — посёлок в Белозёрском районе Херсонской области.
 Миролюбовка — село в Нововоронцовском районе Херсонской области.